Brignac, commune française de l'Hérault ;
 Brignac, commune française du Morbihan.

Voir aussi 

 Brignac-la-Plaine, commune française de la Corrèze.
 .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France